Шатилов, Павел Николаевич: Шатилов, Павел Николаевич (1822—1887) — русский генерал от инфантерии, участник покорения Кавказа и русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
 Шатилов, Павел Николаевич (1881—1962) — полковник Генерального штаба, участник белого движения, внук генерала П. Н. Шатилова.